Польский коллаборационизм во Второй мировой войне — сотрудничество польских организаций, польских граждан и отдельных этнических поляков с нацистской Германией и странами «оси» во время Второй мировой войны.

Формы коллаборационизма 
Немецкая политика на территории генерал-губернаторства характеризовалась отрицанием польской национальной идентичности. Поляки рассматривались либо как «расово полноценные», или даже как потомки германцев, в силу многих исторических причин говорившие на славянском языке — в случае их лояльности и сотрудничества с оккупационными властями, либо как вредный элемент, подлежащий уничтожению — в случае любого противодействия оккупационной политике. Ряд этнических групп Польши — такие, как кашубы и польские протестанты — рассматривались как привилегированные группы, равные полноценным арийцам.

После окончания боевых действий в Польше осенью 1939 года немецкие власти приступили к созданию административного аппарата для управления оккупированными польскими территориями.
 Польские граждане («фольксдойче», поляки и представители других национальностей) работали в органах гражданской администрации «генерал-губернаторства».
 представители деловых кругов, владельцы предприятий активно сотрудничали с Германией (в частности, выполняли германские заказы, в том числе — заказы немецкой оккупационной администрации и заказы для немецкой армии и военной промышленности);
 по состоянию на 1 апреля 1941 года 271 предприятие на территории «генерал-губернаторства» выполняло заказы вермахта общей стоимостью 263 250 тыс. марок
 по состоянию на 1 января 1942 года 316 предприятий на территории «генерал-губернаторства» выполняли заказы вермахта общей стоимостью 352 310 тыс. марок.
 в 1943 году объём поставок по заказам немецких оккупационных властей составил 3 млрд злотых — три четверти всей товарной продукции «генерал-губернаторства»
 в целом, по официальным данным статистики нацистской Германии, только в период до 31 марта 1944 года вклад «генерал-губернаторства» в военную промышленность и экономику нацистской Германии составил 5015 млрд рейхсмарок
 10 сентября 1939 года был создан «Союз самообороны» («Selbschutz Vereine»), в вооружённые отряды которого принимали проживавших на территории Польши этнических немцев-«фольксдойче» в возрасте от 17 до 45 лет. Эти отряды были официально распущены 30 ноября 1939 года (хотя в Люблинском воеводстве действовали до весны 1940 года), в общей сложности в них служило 45 тыс. «фольксдойче». В мае 1940 года на основе личного состава этих отрядов были созданы военизированные формирования «Sonderdienst», в которые принимали мужчин-«фольксдойче» в возрасте от 18 до 40 лет
 в октябре 1939 года на территории «генерал-губернаторства» началось формирование вооружённых подразделений «Польской полиции Генерал-губернаторства» (также известной под названием «синяя полиция» или «голубая полиция» — по цвету униформы). Польская полиция находилась в подчинении немецкой полиции, её основными функциями было несение охранно-сторожевой и патрульной службы, поддержание порядка на территории Польши, противодействие уголовной преступности, выполнение распоряжений оккупационных властей. Личный состав полиции участвовал в борьбе с движением Сопротивления, охране еврейских гетто и т. д. «Синяя полиция» была расформирована 27 августа 1944 года Польским комитетом национального освобождения.
 поляки привлекались для службы в иных вооружённых, охранно-полицейских и военизированных формированиях нацистской Германии, в том числе:

 в Вермахте (по неполным данным, только советскими войсками было взято в плен 60272 военнослужащих Вермахта — поляков по национальности; в послании британскому парламенту было отмечено, что среди военнослужащих вермахта, которых британские войска взяли в плен в северо-западной Европе, 68 693 являлись поляками);
 в военизированных шуцманшафт-батальонах вспомогательной полиции. Весной 1943 года, с началом уничтожения польского населения Волыни Украинской повстанческой армии (УПА), немецкие власти формируют польские полицейские батальоны. Они должны были заменить украинские полицейские батальоны на Волыни, которые входили в состав Генерал-губернаторства и перешли на сторону УПА. Поляки вошли в состав 102-го, 103-го, 104-го полицейских батальонов смешанного состава, а также в полицейский батальон 27-й Волынской пехотной дивизии. Кроме того, было создано 2 польских полицейских батальона — 107-й (450 человек) и 202-й (600 человек). Они вместе с немецкими войсками и полицией боролись с бандеровцами, в частности с силами УПА. Также польские полицейские батальоны взаимодействовали с некоторыми польскими отрядами самообороны и участвовали в карательных операциях против западноукраинского населения. Полицейские батальоны подчинялись командованию СС на Волыни и в белорусском Полесье.
 в железнодорожной охране при «главном управлении железных дорог» (Generaldirektion der Ostbahn) «генерал-губернаторства»;
 в «заводской охране» (Werkdienst)
 в военно-строительной организации «Тодт», они имели статус «легионеров» («OT — Polnische Legionari»). Имели право на ношение огнестрельного оружия. Весной 1944 года они были приравнены к военнослужащим Вермахта (позже немцев, которые были приравнены к военнослужащим Вермахта с ноября 1942 года)
 по данным профессора Рышарда Качмарека, директора Института Истории Силезского Университета, автора книги «Поляки в Вермахте», через немецкую армию прошло около полумиллиона поляков из Верхней Силезии и Поморья.
 значительное количество польских граждан сотрудничало с немецкими спецслужбами и выполняло их поручения в качестве осведомителей, агентов, шпионов, диверсантов и террористов (при этом, часть немецких осведомителей составляли криминальные элементы).
 ряд представителей интеллигенции, в том числе журналисты и издатели выходивших в Польше печатных изданий, участвовали в ведении нацистской пропаганды.
 из польских граждан еврейской национальности были сформированы органы гражданской администрации и подразделения «еврейской службы порядка» в еврейских гетто на территории Польши, действовавшие в интересах немецких оккупационных властей.

23 ноября 1939 года общественно-политический деятель и публицист, активный сторонник польско-германского сотрудничества Владислав Студницкий (Władysław Studnicki) направил немецким властям открытое письмо (Memoriał w sprawie odtworzenia Armii Polskiej i w sprawie nadchodzącej wojny niemiecko-sowieckiej) с предложением создать польскую армию, которая должна была совместно с вермахтом сражаться с СССР.

В мае-июне 1944 года по указанию рейхсфюрера СС Г. Гиммлера РСХА был создан специальный орган для подготовки и ведения разведывательной и диверсионно-террористической деятельности в интересах нацистской Германии в тылу советских войск — «Истребительное соединение СС „Восток“» («SS-Jagdverband „Ost“»). Для деятельности на территории Польши была сформирована оперативная группа «SS-Jagdeinsatz Polen», находившаяся в подчинении «Истребительного соединения СС „Восток“».

23 октября 1944 года было принято решение о создании польских частей в составе Вермахта (Polnische Wehrmacht), в дальнейшем, в Радоме из добровольцев-поляков началось формирование «легиона Белого Орла» (Legion Orła Białego), вступившим в легион гарантировали денежное и иное довольствие по нормам снабжения солдат вермахта. Позднее, осенью 1944 года на территории «генерал-губернаторства» были открыты вербовочные пункты для записи в «легион».

Известно также о сотрудничестве с нацистской Германией и её союзниками некоторых участников ряда польских подпольных организаций.

«Меч и плуг» 
Представители организации «Меч и плуг» («Miecz i Pług») в 1941 году установили контакты с радомским Гестапо. В мае 1943 года руководитель организации Анатоль Словиковски, он же «Анджей Незнаны» направил письмо к А. Гитлеру с предложением создать польские вооружённые подразделения, которые должны были совместно с войсками Германии сражаться против большевизма и партизан. Организацию уничтожил агент НКВД Богуслав Грынкевич.

«Мушкетёры» 
В декабре 1941 года некоторые члены организации «Мушкетёры» выступали за сотрудничество с нацистской Германией и считали СССР таким же главным врагом, как и Германию. Они направили в Германию эмиссара с предложением к генералу В. Андерсу начать военные действия против СССР. После роспуска организации в августе 1942 года большая часть активистов перешла в Армию Крайову. Руководитель капитан С. Витковский был приговорен к смертной казни.

Армия Крайова 
Руководство антинацистской и антифашистской АК не признавало легитимность действий иных польских военно-политических организаций и стремилось подчинить деятельность антифашистского и антинационал-социалистического польского сопротивления. При этом, в отличие от Гвардии и Армии Людовой, руководство АК первоначально выступало за проведение политики ожидания взаимного истощения сил Германии и СССР и ограничения боевой и диверсионной деятельности против немецких сил в Польше (а снижение активности партизан соответствовало германским интересам). Но в скором времени командование Армии Крайовой от этой затеи отказалось и начало активно воевать с германцами и их союзниками.

Уже в 1943 году руководство АК активизировало контакты с руководством организации «Народове силы збройне», объединявшей всех, кто был за правые и ультраправые идеи. При этом к концу 1943 года начинают ухудшаться отношения между АК и Гвардией Людовой и советским сопротивлением. В октябре 1943 года некоторые бойцы АК начали убивать партизан Гвардии Людовой и представителей иных ультралевых и левых, в особенности коммунистических и социалистических сил:
 так, 7 октября 1943 года во Влощовском уезде Келецкого воеводства отряд АК «Орёл» убил шесть активистов ППР, семь бойцов Гвардии Людовой, одного активиста Батальонов Хлопских и трёх солдат АК, сотрудничавших с социалистами, коммунистами и другими радикально левыми и левыми.

В 1943 году имели место случаи боевых столкновений АК с советскими ополченцами на территории Западной Белоруссии, Западной Украины и Литвы. Документы об этом из московского архива, историк Бернхард Чиари опубликовал в журнале «Остойропа».
 В декабре 1943 года командир Столбцовского соединения Армии Крайовой А. Пильх («Гура») заключил с германцами договор о сотрудничестве в борьбе с советскими и польскими партизанами взамен на обеспечение его оружием.
 22 декабря 1943 года в Лиде договор с германцами заключил командир Наднеманского соединения АК Ю. Свида («Лях»), который на протяжении января-марта 1944 получил от германцев пять партий оружия.
 В феврале 1944 г. оберштурмбанфюрер СС Штраух сообщал в своем рапорте: «Содружество с белопольскими бандитами продолжается. Отряд в 300 человек в Ракове и Ивенце оказался очень полезен. Переговоры с бандой Рагнера (Стефана Зайончковского) в одну тысячу человек закончены. Банда Рагнера усмиряет территорию между Неманом и железной дорогой Волковыск-Молодечно, между Мостами и Ивье. Установлена связь с другими польскими бандами».
 7 февраля 1944 г. командующий Виленским округом АК полковник АК Александр Крыжановский («Вильк») заключил с германцами сделку о сотрудничестве в регионе Вильно: германцы снабжали поляков оружием, медикаментами, лечили раненых, а поляки выразили готовность оказать в долговременном плане помощь Гитлеру в войне против СССР и его союзников, выделив для этой цели 18 пехотных батальонов. За это они потребовали прекращения национал-социалистического террора и признания польских границ по состоянию на 1939 г. Для «испытания на прочность германо-польского сотрудничества» представители Армии Крайовой, которые сотрудничали с нацистами и их союзниками, передали в подчинение германскому командованию «3-ю польскую партизанскую бригаду». Получив от германцев карты и разведданные, бригада, по приказу немецкого командования, атаковала советских белорусских партизан.

«Народове силы збройне (NSZ)» 
Небольшие вооружённые формирования NSZ действовали против ультралевых и левых, в особенности против социалистов и коммунистов. Так, уже в июле 1943 года некоторые части НВС вступили в столкновения с Гвардией Людовой.

27 октября 1943 года газета «Велька Польска» (печатный орган партии «Стронництво народове», вооружёнными формированиями которой являлись силы NSZ) призвала своих сторонников «немедленно приступить к беспощадной борьбе, преследующей цель уничтожить коммунистические организации в Польше»

Особенно интенсивный характер имело противостояние в Келецком воеводстве, где в период с декабря 1943 по февраль 1944 года действовали отряды NSZ из группы «Сосна» (переименованные в «Лес 1» и «Лес 2»). В период с ноября 1943 по март 1944 года боевиками NSZ здесь были убиты 40 активистов ППР и бойцов Гвардии Людовой, несколько активистов Батальонов Хлопских и ещё несколько человек были выданы ими Гестапо.

После разгрома германских войск и их союзников под Сталинградом руководство NSZ рассматривало СССР и его левых и леворадикальных союзников как «врага № 1» наравне с Германией и её союзниками. После поражения германской армии в сражении на Курской дуге летом 1943 года командование НВС пришло к выводу, что СССР является наибольшей угрозой для Польши также как и Рейх, а поражение последнего — дело времени. Во второй половине 1943 года некоторые партизанские отряды НВС начали заключать с национал-социалистическими властями и их союзниками (военными и полицией) тактические соглашения местного значения (в частности, в районах Кельце и Люблина). По мере продвижения на запад линии Восточного фронта, контакты с германцами и их союзниками усиливались.
 так, прочные связи были установлены с гауптштурмфюрером СС Паулем Фуксом, шефом Гестапо в районе Радом. Посредником между ним и руководством NSZ была организация «Тома», которую возглавлял Хуберт Юра («Том»), бывший командир отряда NSZ «Сосна»

После вступления Рабоче-крестьянской Красной армии и Войска Польского на территорию Польши летом 1944 года связи с национал-социалистами и их союзниками ещё более активизировались.

В августе 1944 года на базе 202-го и 204-го полков NSZ была сформирована Свентокшиская бригада — «бригада Святого Креста»), которая вошла в состав войск СС. Её возглавлял полковник польской кавалерии Антоний Шацкий (Antoni Szacki).

В 1944 г. бригада (820 человек) в южной Польше вела боевые действия против германской армии и польской Армии Людовой. В январе 1945 г. под г. Краковом вступила в бой с Рабоче-крестьянской Красной армией и вскоре вошла в союзные отношения с 59-м армейским корпусом Вермахта.

Вместе с германской армией бригада Святого Креста отступила на территорию протектората Богемия и Моравия, где её солдаты и офицеры получили статус добровольцев СС (SS-Polnisch-Freiwillingen). Они были частично обмундированы в эсэсовскую форму, но с польскими знаками отличия. Из бойцов бригады формировались группы и забрасывались в тыл польских войск и Рабоче-крестьянской Красной армии для проведения диверсионной деятельности. Состав бригады пополнялся за счет польских беженцев.

В апреле 1945 г. бригада (4000 человек) выступила на фронт. В оперативном отношении она была подчинена сдерживавшему наступление Рабоче-крестьянской Красной армии танковому корпусу «Фельдхернхалле». В задачи бригады входила борьба в прифронтовой зоне с чехословацкими партизанами и советскими разведгруппами.

5 мая 1945 г. польские эсэсовцы (1417 человек) покинули свои позиции и отступили на запад, навстречу армии США. В ходе своего марша они освободили узников (около 700 заключенных, в том числе 167 поляков) концентрационного лагеря Голышув. В плен были взяты 200 охранников. Американское командование, думая, что это союзное подразделение, взяло бригаду под свою защиту, поручило ей охрану лагерей германских военнопленных и затем позволило её солдатам и офицерам укрыться в американской оккупационной зоне.

В послевоенной Польше солдаты и офицеры бригады Святого Креста были заочно осуждены.

См. также 
 Гуральский добровольческий легион СС
 Козловский, Леон
 Сым, Иго

Примечания

Литература и источники 
 Офер Адерет. На службе у нацистов: ключевая роль польской полиции в Катастрофе
 Офер Адерет. И опять про добрых поляков. Как польская полиция принимала участие в уничтожении евреев
 Jerzy Kochanowski. Wyrwy w szeregu. Polacy do Wehrmachtu, czyli pomysły na kolaboracje // «Polityka», № 7, 2001
 Christian Gropper. «Beutekameraden. Polnische Soldaten in der Wehrmacht» (ФРГ, 2003)
 Jarosław Gdański. Polacy po stronie Niemców. // «Inne Oblicza Historii», № 2, 2005
 Ryszard Kaczmarek. Polacy w Wehrmachcie. Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2010. ISBN 978-83-08-04488-9

Польские военные преступления